Vitolo kan syfta på:

 Vitolo (fotbollsspelare född 1989) – fotbollsspelare i Atlético Madrid
 Vitolo (fotbollsspelare född 1983) – fotbollsspelare i CD Tenerife